Ива́н Ю́рьевич Кулако́в (род. 15 июля 1967 года) — российский учёный-, специалист в области геофизики и геодинамики, член-корреспондент РАН (2016).

Биография 

Родился 15 июля 1967 года.

В 1989 году — окончил геолого-геофизический факультет Новосибирского государственного университета (НГУ).

В 1996 году — защитил кандидатскую диссертацию.

В 2007 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Геодинамические процессы в коре и верхней мантии Земли по результатам региональной и локальной сейсмотомографии».

В декабре 2015 года — присвоено почётное учёное звание профессора РАН.

В октябре 2016 года — избран членом-корреспондентом РАН по Отделению наук о Земле.

Заведующий лабораторией прямых и обратных задач сейсмики и член учёного совета Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН.

Около пяти лет проработал в ведущих научных центрах Франции и Германии.

Научная деятельность 

И. Ю. Кулаков — специалист в области геофизики и геодинамики.

Проводит исследования структуры и динамики земных недр с помощью разработанного им метода сейсмической томографии. Объекты особого исследовательского интереса: вулканы, супервулканы, зоны субдукции и коллизии, плюмы, активные разломы. Руководитель различных научных проектов, в том числе исследований супервулкана Тоба.

Количество публикаций — более 120, из них 10 монографий, 65 статей в международных журналах с импакт-фактором выше двух, 5 статей в журналах групп Science и Nature. Опубликованные работы процитированы свыше 1800 раз, индекс Хирша — 25.

Преподаёт на кафедре геофизики НГУ.

Деятельность как художника 
Серьёзно увлекается живописью. В своё время сделал нелёгкий выбор в пользу науки в качестве основного рода деятельности. Ныне известен как талантливый художник в Новосибирске и в других городах. Были организованы персональные выставки, в том числе за рубежом.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Новосибирского государственного университета
Преподаватели Новосибирского государственного университета
Профессора РАН